Clemens Hartlaub (1858-1927) – zoologo tedesco
 Felix Hartlaub (1911-1945) – scrittore tedesco
 Franz Josef Hartlaub (1809-1862) – giudice tedesco
 Geno Hartlaub (1915-2007) – scrittrice tedesca
 Gustav Hartlaub (1814-1900) – medico e zoologo tedesco
 Gustav Friedrich Hartlaub (1884-1963) – storico dell'arte tedesco